Xintai bezeichnet:

 Xintai (新泰市), kreisfreie Stadt im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Tai’an in der chinesischen Provinz Shandong
 Xintai (Großgemeinde) (新台镇), Großgemeinde im Kreis Tai’an in der chinesischen Provinz Liaoning
 Xintai (Kaijiang) (新太乡), Gemeinde der Stadt Kaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan